Grad u Danskoj:
 Tønder, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Tønder (općina), općina u regiji Južna Danska